Schurz steht für:
 Schurz (Kleidung), um die Hüften gebundenes Kleidungsstück
 Schurz, umgangssprachlich der ungewollte Abgang von Stuhl bei einem Furz, siehe Blähung #Ungewollter Abgang
 Schurz, Kanonenboot der United States Navy, vorher SMS Geier (1894)
 Schurz (Nevada), Ort im US-Bundesstaat Nevada
 Žireč, deutsch Schurz, Ort in Tschechien

Schurz ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schurz (1794–1859), österreichischer Schriftsteller
 Barbara Schurz (* 1973), österreichische Künstlerin
 Carl Schurz (1829–1906), deutscher Revolutionär, amerikanischer General und Staatsmann
 Gerhard Schurz (* 1956), österreichischer Philosoph
 Grete Schurz (1934–2022), Frauenlobbyistin, erste Frauenbeauftragte Österreichs
 Hans Schurz (1913–nach 1944), österreichischer SS-Untersturmführer, Leiter der Politischen Abteilung im KZ Auschwitz
 Hans-Peter Schurz (* 1942), deutscher Dirigent, Chorleiter und Hochschullehrer
 Josef Schurz (1924–2016), österreichischer Chemiker
 Katharina Schurz (1839–1906), österreichische Sängerin
 Margarethe Meyer-Schurz (1833–1876), Gründerin des ersten Kindergartens in den USA

Siehe auch:
 Mount Schurz (Yellowstone-Nationalpark)
 Maurerschurz (Freimaurer-Kleidungsstück)
 Schürze (Kleidungsstück)
 Schurtz (Begriffsklärung)